Crypsis bezeichnet:

 Crypsis (DJ) niederländisch-polnischer DJ und Musikproduzent
 Crypsis (Gattung) der Süßgräser (siehe auch Chloridoideae #Systematik)
 Krypsis, die Tarnung von Tieren